Покро́вка () — село у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Входить до складу Енергетичеського сільського округу.

Населення — 6532 особи (2009; 3489 в 1999).

До 2016 року село мало статус селища.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ілійського району
Села Алматинської області